vuurtoren, een lichtbaken voor de scheepvaart
 Lichttoren (Eindhoven), een gebouw in Eindhoven, voorheen in gebruik bij Philips
 Lichttoren (Antwerpen), een gebouw in Antwerpen van 75 m